Стрелица — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Слободского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Слободской сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 67 км, до центра муниципального образования Арзубихи — 18 км. Ближайшие населённые пункты — Дягилево, Макаровская, Перекс.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Стрелица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района